Il doppio  del Generali Ladies Linz 2014 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2014.

Karolína Plíšková e Kristýna Plíšková erano le detentrici del titolo ma sono state sconfitte al primo turno da Annika Beck e Caroline Garcia.

Raluca Olaru e Anna Tatišvili hanno sconfitto Beck e Garcia in finale col punteggio di 6-2, 6-1.

Teste di serie 

  Lucie Hradecká /  Barbora Záhlavová-Strýcová (quarti di finale)
  Marina Eraković /  Anabel Medina Garrigues (semifinale)

  Karolína Plíšková /  Kristýna Plíšková (primo turno)
  Gabriela Dabrowski /  Alicja Rosolska (semifinale)

Wildcard 

  Barbara Haas /  Patricia Mayr-Achleitner (primo turno)

  Sandra Klemenschits /  Tamira Paszek (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

WTA Tour 2014
Generali Ladies Linz 2014